Jicchak Aharonowicz
 Jicchak Arci
 Jicchak Ben Aharon
 Jicchak Ben Cewi
 Jicchak Galanti
 Jicchak Golan
 Jicchak Herzog
 Jicchak Jicchaki (1902–1955)
 Jicchak Jicchaki (1936–1994)
 Jicchak Kanew
 Jicchak Klinghoffer
 Jicchak Kohen
 Jicchak Koren
 Jicchak Lewi
 Jicchak Moda’i
 Jicchak Mordechaj
 Jicchak Perec (ur. 1936)
 Jicchak Perec (ur. 1938)
 Jicchak Refa’el
 Jicchak Tabenkin
 Danijjel-Jicchak Lewi